Bandar Rejo (Bandar Masilam), een plaats in Indonesië
Bandar Rejo (Natar), een plaats in Indonesië